

Toponyme 

 L'Union, une commune française de la Haute-Garonne ;
 L'Union, un écoquartier au sein de la Métropole européenne de Lille ;

Culture 

 L'Union, un journal légitimiste français ;
 L'Union, un journal régional français implanté à Reims ;
 L'Union, une compagnie d'assurance française fondée en 1829 ;
 L'Union, un journal du Centre du Québec ;
 L'Union, un journal gabonais ;

Autres 
 L'Union, une société secrète anti-monarchiste sous la Restauration ;
 L'Union, le nom durant la Guerre de Sécession qui désignait l'union des États abolitionnistes autour du gouvernement fédéral contre les états sécessionnistes esclavagistes du sud ;
 comte de l'Unión, ou conde de la Unión, également connu sous le nom de Luis Fermín de Carvajal, un  général espagnol.
 L'Union, une coalition électorale italienne ;